Typ X bzw. Type X steht für:
 Lenz-Typ x, Lokomotiventyp
 Renault Type X, Automodell
 UIC-Typ X, ein Reisezugwagentyp, siehe UIC-Reisezugwagentypen #UIC-Typ X
 Type X, britische Rotor-Schlüsselmaschine, siehe Typex
 Typ X, Typus mittelalterlicher Schwerter nach der Oakeshott-Klassifikation

Schifffahrt:
 Typ X (Schiffstyp, 1940), britischer Schiffstyp
 Typ X (Schiffstyp, 1962), deutscher Stückgutschiffstyp
 U-Boot-Klasse X, deutscher U-Boot-Typ

Siehe auch:
 X-Type (Begriffsklärung)
 Typ 10 (Begriffsklärung)
 Baureihe X (Begriffsklärung)
 Klasse X (Begriffsklärung)
 Modell X (Begriffsklärung)
 X-Serie (Begriffsklärung)
 X-Klasse (Begriffsklärung)